Căprioara se poate referi la:

Căprioară, un mamifer terestru

Localități din România:
Căprioara, Arad
Căprioara, Cluj
Căprioara, Tulcea

Opere literare:
Moartea căprioarei - o poezie de Nicolae Labis
Caprioara din vis - o povestire de Vasile Voiculescu

Vezi și 
 Râul Căprioara (dezambiguizare)

 Capră (dezambiguizare)

Toponime românești